EDAD steht für:
 Flugplatz Dessau (ICAO-Code)
 Bahnhof Daaden (DS100-Code), Bahnhof in Daaden an der Bahnstrecke Betzdorf–Daaden

Abkürzung